Katzenstein est un patronyme porté notamment par :

 Uri Katzenstein (1951-2018), sculpteur israélien ;
 Walter Katzenstein (1878-1929), rameur allemand.